

Eiland
 Isla, archaïsche spelling voor Islay (eiland), Schots eiland
 Isla (Curaçao), een schiereiland in de Baai van Asiento
 Isla (raffinaderij), de raffinaderij op het schiereiland Isla
 Senglea of (L-)Isla, schiereiland op Malta

Vernoemd: meisjesnaam
 Isla (meisjesnaam) (Isla Fisher en anderen)

Rivieren
 River Isla (Perthshire) in Perthshire
 River Isla (Moray) in Moray